Antonio Pelacani (1275 circa–1327) – filosofo italiano
Biagio Pelacani (1355 circa–1416) – matematico e filosofo italiano
Chiaramonte Pelacani, noto anche come Gioacchino Piccolomini o Gioacchino da Siena (1258-1305) – religioso italiano